Mihail Varnakov (), ruski hokejist, * 25. junij 1957, Gorki, Rusija.

Varnakov je v sovjetski ligi igral za kluba CSKA Moskva in Torpedo Gorki, skupno je na 565-ih prvenstvenih tekmah dosegel 226 golov in en naslov državnega prvaka, kariero pa je končal v nižji nemški ligi. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato, srebrno in bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 87-ih tekmah, na katerih je dosegel 32 golov.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 21
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 37
| 19
| 19
| 38
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 44
| 30
| 20
| 50
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 16
| 10
| 26
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 53
| 30
| 23
| 53
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 42
| 11
| 14
| 25
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 37
| 21
| 8
| 29
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 6
| 4
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 12
| 9
| 21
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 8
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 14
| 14
| 28
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 26
| 7
| 8
| 15
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 26
| 3
| 8
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 47
| 9
| 16
| 25
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 21
| 5
| 6
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 90/91
|
| 21
| 6
| 8
| 14
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Ruska liga
| 91/92
|
| 26
| 6
| 8
| 14
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Füssen
| Nemška 3. liga
| 91/92
|
| 27
| 22
| 34
| 56
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška 2. liga
| 92/93
|
| 47
| 24
| 35
| 59
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 575
| bgcolor="#7FFF00" | 249
| bgcolor="#7FFF00" | 246
| bgcolor="#7FFF00" | 495
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 229
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Torpedo Gorki
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti EV Füssen
Hokejisti SC Riessersee
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih